Erlin () – gmina miejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Erlin w 2016 roku liczyła 51 516 mieszkańców – 24 983 kobiety i 26 533 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 14 974, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,44 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua